Les Mouilles steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Divonne-les-Bains im Département Ain
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bellevaux im Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Neydens im Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Lézat im Département Jura